Трот:
 Трот — жанр корейской поп-музыки.
 Трот — персонаж книг Л. Ф. Баума о стране Оз.
 Трот — лошадиный аллюр; укороченная, не быстрая рысь.
  — американская неоязыческая организация, на основе сохранившихся первоисточников религии дохристианских скандинавов, высшим её органом является тротмут (Trothmoot), состоящая из всех членов организации, между тротмутами Высший Реде (High Rede), состоявший из стира (Steer) и членов, избираемых тротмутом.

См. также 
 Самуил Маршак, «Разговор». Год издания: 1968; Издатель: «Художественная литература».

Примечания